Эбира — вольта-нигерский язык, распространённый в Нигерии (штаты Квара, Насарава и Эдо). Число носителей по данным 1989 года — около 1 млн чел., 90 % из которых — монолингвы.

Письменность 
Письменность языка эбира базируется на латинской графической основе (введена в 1976 году) и имеет следующий вид:

Тона на письме обозначаются диакритическими знаками: высокий тон — акутом (ˊ); низкий — грависом (ˋ); средний тон на письме не обозначаются.

Примечания 

Бенуэ-конголезские языки
Языки Нигерии